Die Liste der Handballspiele zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel umfasst alle Pflichtspiele zwischen den ersten Herrenmannschaften der beiden erfolgreichsten Handball-Abteilungen des Landes Schleswig-Holstein. Seit der Gründung des TSB Flensburg (1973), einem Stammverein der heutigen Spielgemeinschaft Flensburg-Handewitt, traten der THW und die SG in mehr als 100 Pflichtspielen in den verschiedenen Wettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene gegeneinander an. Neben sieben Begegnungen im DHB-Supercup und sechs Finalspielen im DHB-Pokal kam es dabei auch im EHF-Pokal und der EHF Champions League zu insgesamt drei Aufeinandertreffen der beiden Teams im Endspiel.

Erfasst sind neben allen Begegnungen zwischen THW und SG auch diejenigen Spiele, in welchen der THW in verschiedenen Konstellationen auf einen der Stammvereine der 1990 gegründeten Spielgemeinschaft traf. Dies sind der Handewitter SV, der bis 1990 gemeinsam mit dem ETSV Weiche die SG Weiche-Handewitt bildete, sowie der 1973 aus einer Fusion entstandene TSB Flensburg. Aufgeführt sind demnach alle Begegnungen in einer der folgenden Konstellationen:
 Spiele zwischen dem THW und der SG in der Handball-Bundesliga,
 Spiele zwischen dem THW und der SG im DHB-Pokal oder im DHB-Supercup,
 Spiele zwischen dem THW und der SG im EHF-Pokal oder der EHF Champions League,
 Spiele zwischen dem THW und der SG Weiche-Handewitt in der Handball-Bundesliga und im DHB-Pokal,
 Spiele zwischen dem THW und dem TSB Flensburg in der Handball-Bundesliga und der Handball-Regionalliga Nord.

Geschichte 

Die Rivalität zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel besteht insbesondere seit Mitte der 1990er-Jahre und begründet sich über die geringe Distanz zwischen den Spielorten sowie die gemeinsame Zugehörigkeit zum Land Schleswig-Holstein. Obwohl auch die Begegnungen mit dem langjährigen Bundesligisten VfL Bad Schwartau als Schleswig-Holstein-Derby bezeichnet werden, sind die Begegnungen zwischen THW und SG in den letzten Jahrzehnten für beide Seiten von besonderer Brisanz. Dies ist insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, dass die beiden Teams seit dem Bundesliga-Aufstieg der SG 1992 stets die beiden bestplatzierten Mannschaften des Bundeslandes sind und mit einer Ausnahme auch alle Titel, die Mannschaften aus Schleswig-Holstein auf nationaler und internationaler Ebene gewannen, unter sich aufteilen.
Durch die Erfolge der schleswig-holsteinischen Mannschaften ist die sportliche Bedeutung der Begegnung im gleichen Zeitraum enorm angestiegen: Betrachtet man die 1990er-, 2000er- und 2010er-Jahre, so sind die Mehrheit der Meisterschaften und Pokalsiege ins nördlichste Bundesland gegangen, weshalb auch nur eine von 27 (Stand: 2019) Austragungen des Supercups ohne schleswig-holsteinische Beteiligung stattfand. Sowohl im EHF-Pokal 1997/98 als auch in der EHF Champions League 2006/07 kam es in der Folge erstmals zu einem Finalspiel zwischen Mannschaften aus einem Bundesland auf internationaler Ebene.

Die folgende Zeitleiste gibt einen Überblick darüber, welche Mannschaft aus Schleswig-Holstein sich im Ligaspielbetrieb der betreffenden Saison (Hallenhandball)  am höchsten platziert hat. Bei der SG Flensburg-Handewitt sind die Vorläufervereine mitberücksichtigt.

Legende 

 Datum: Gibt (wenn bekannt) das Datum der Spielaustragung an, ansonsten wird die Saison angegeben, in der das Spiel ausgetragen wurde.
 Wettbewerb: Nennt den Wettbewerb, in dem beide Mannschaften aufeinandertrafen. Bei Pokalspielen ist in Klammern die Runde angegeben (GP = Gruppenphase), bei Wettbewerben mit Hin- und Rückspiel ist daran anschließend angegeben, um welche der beiden Begegnungen es sich handelt.
 Paarung: Die zuerst genannte Mannschaft hat Heimrecht.
 Ergebnis: Nennt den Ausgang der Partie aus Sicht der Heimmannschaft. In Pokalwettbewerben bedeutet „n.1.V.“ oder „n.2.V.“ „nach erster/zweiter Verlängerung“ und „n.S.“ „nach Sieben-Meter-Werfen“.
 Sieger: Zeigt anhand des (aktuellen) Vereinswappens, welche Mannschaft aus der Begegnung siegreich hervorging. Offene Felder zeigen ein Unentschieden an.

Endspiele in nationalen Pokalwettbewerben sind hellblau hinterlegt, Endspiele in internationalen Pokalwettbewerben sind orange hinterlegt.

Liste der Pflichtspiele

THW Kiel – SG Flensburg-Handewitt

THW Kiel – SG Weiche-Handewitt

THW Kiel – TSB Flensburg

Bilanz 
68px|Vereinsemblem des THW Kiel

Literatur

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Liste (Handballspiele)
SG Flensburg-Handewitt
THW Kiel
SG Weiche-Handewitt